Евсей Осипович Любимов-Ланской (настоящая фамилия — Гелибтер; 1883—1943) — российский и советский актёр, театральный режиссёр, народный артист РСФСР (1933).

Биография 

Евсей Гелибтер родился  года в Одессе. В Харькове прошёл обучение в драматической школе (1902—1904). Работу в театре начал в Осташкове в 1904 году. В 1906—1907 служил в харьковской труппе А. Н. Дюковой, где встречался на сцене с М. В. Дальским и П. В. Самойловым. Затем выступал в провинциальных театрах Кишинёва, Тифлиса, Нижнего Новгорода, Орла, Воронежа, Самары, Саратова, Казани, Киева, Одессы. Играл Фамусова в «Горе от ума», Городничего в «Ревизоре», Фрола Федулыча в «Последней жертве», Франца Моора в «Разбойниках» Ф. Шиллера, Шейлока в «Венецианском купце» Шекспира, Ричарда III и царя Эдипа в одноимённых пьесах Шекспира и Софокла.

В 1914 году Любимов-Ланской начал режиссёрскую деятельность, возглавив Товарищество актёров в Херсоне. В 1915—1918 руководил театральными коллективами в Батуми, Сухуми и Баку, в котором в 1918 году организовал Первую рабочую студию. В 1919—1922 возглавлял театры в Астрахани и Саратове. С 1923 года состоял в труппе Театра имени МГСПС (ныне — Театр имени Моссовета), в 1925—1940 годах являлся директором и художественным руководителем театра.
В 1941—1943 годах — актёр Малого театра.

Поставил «Нору» Ибсена, «Герцога» Луначарского, «Георгия Гапона» Н. Шаповаленко, «Шторм» и «Голос недр» В. Билль-Белоцерковского, «Цемент» по Ф. Гладкову, «Мятеж» (по Д. Фурманову и С. Поливанову), «Рельсы гудят» и «Город ветров» В. Киршона, «Ярость» Ю. Яновского.

К особым актёрским удачам этого периода относится исполнение им ролей профессора Мамлока в одноимённой пьесе Ф Вольфа, Чадова («Жизнь зовет» В. Билль-Белоцерковского), Полежаева («Беспокойная старость» Л. Рахманова), Окаёмова («Машенька» А. Афиногенова).

 Любимов-Ланской — один из самых активных деятелей советского театра 20-х годов, создатель первых реалистических революционных спектаклей. (…) Отличительные черты постановок Любимова-Ланского — строгая, точная фиксация жизни и документальность и в то же время революционный пафос, агитационность. Л.-Л. называл руководимый им театр театром «социальной правды», а его реализм -«реализмом пристрастным, язвительным, острым, классово-трезвым».

Скончался Евсей Осипович 17 июля 1943 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Брат — Зиновий (Зейлик) Осипович Гелибтер (1886—1968), инженер-химик, технолог. Его внук, Борис Юльевич Гелибтер (1961—2004), погиб при взрыве во время теракта в московском метро 6 февраля 2004 года.
 Сестра — Анна Осиповна Гелибтер (1881—?).
 Жена — актриса Мария Николаевна Любимова-Ланская (1889—1982).

Режиссёрские работы в театре 
  — «Нора» Г. Ибсена (премьера 11 марта, художник Н. А. Мусатов. Театр МГСПС)
  — «Герцог» А. Луначарского (премьера 19 марта, художник А. А. Арапов. Театр МГСПС)
  — «Шторм» В. Билль-Белоцерковского (премьера 8 декабря)
  — «1881 год» Н. Шаповаленко
  — «Цемент» по Ф. Гладкову
  — «Константин Терехин» («Ржавчина»)" В. Киршона и А. Успенского
  — «Мятеж» Д. Фурманова и С. Поливанова
  — «Рельсы гудят» В. Киршона
  — «Город ветров» В. Киршона
  — «Ярость» Ю. Яновского
  — «1905-й год» К. Гандурина
  — «Жизнь зовет» В. Билль-Белоцерковского
  — «Апшеронская ночь» Н. Никитина
  — «Фландрия» («Родина») В. Сарду

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/184198 Е. О. Любимов-Ланской в Большом энциклопедическом словаре]
 Могила Евсея Любимова-Ланского

Персоналии:Театр им. Моссовета
Похороненные на Новодевичьем кладбище